Широкополо́сный или высо́коскоростно́й до́ступ в Интерне́т — доступ в Интернет со скоростью передачи данных, превышающей максимально возможную при использовании коммутируемого доступа с использованием модема и телефонной сети общего пользования. Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов.

Если коммутируемый доступ имеет ограничение по пропускной способности около 56 кбит/c и полностью занимает телефонную линию, то широкополосные технологии обеспечивают во много раз бо́льшую скорость обмена данными и не монополизируют телефонную линию. В Рекомендации I.113 "Словарь терминов по широкополосным аспектам ISDN" было определено, что широкополосным называется доступ, обеспечивающий скорость выше первичной. Это объясняется тем, что доступ на первичной скорости (PRA, Primary Rate Access) является максимальным для узкополосной ISDN. В Европе скорость PRA составляет около 2 Мбит/с, в Северной Америке и Японии – порядка 1,5 Мбит/с. Кроме высокой скорости, широкополосный доступ обеспечивает непрерывное подключение к Интернету (без необходимости установления коммутируемого соединения) и так называемую «двустороннюю» или же дуплексную связь, то есть возможность как принимать, так и передавать информацию на высоких скоростях в обе стороны на одинаковой скорости.

Выделяют мобильный широкополосный доступ (мобильный ШПД) и фиксированный широкополосный доступ. Фиксированный ШПД строится на основе проводных соединений, в то время как мобильный ШПД включает в себя передачу данных по беспроводным соединениям.

Мобильный ШПД в настоящее время использует технологии мобильной связи WCDMA/HSPA (поколение 3.5G), HSPA+ (поколение 3.75G). Также применяются технологии 4G: WiMax и LTE.

Существует также технология широкополосного доступа в Интернет, которая работает в наземных сетях цифрового эфирного телевидения DVB-T, DVB-T2.

Это реализовано тем, что в одном кабеле распространяются цифровые сигналы на разных частотах.

Категории широкополосного доступа в интернет

По типу канала связи 
 Фиксированный ШПД (проводной):
 Технология xDSL;
 DOCSIS;
 Ethernet (применение оптического или коаксиального кабеля);
 Технология FTTX;
 PLC (Power Line Communication).
 Мобильный ШПД (беспроводной):
 Спутниковый internet;
 Wi-Fi;
 WiMAX.

Основные преимущества ШПД 
 Возможность подключения к широкополосному каналу везде, где предусмотрено техническое оснащение;
 Высокая скорость передачи и приёма данных;
 Высокая пропускная способность;
 Большое количество возможностей подключения.

В мире 
По итогам первого квартала 2010 года десять крупнейших Интернет-провайдеров обслуживали 190,8 млн абонентов широкополосного доступа:

По странам

Россия 
По итогам 2018 года количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в России составило 33,2 млн человек, проникновение превысило 60%. Данные о числе абонентов крупнейших Интернет-провайдеров широкополосного доступа:

США 
В США по итогам первого квартала 2019 года 14 крупнейших Интернет-провайдеров предоставляют услуги широкополосного доступа 98,7 млн абонентов:

Европейский Союз 
По состоянию на сентябрь 2010 года крупнейшими интернет-провайдерами широкополосного доступа в Европе являются:

См. также 
 Спутниковый Интернет

Примечания

Литература 
 Вишневский В. М., Ляхов А. И., Портной С. Л., Шахнович И. Л., Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: Техносфера, 2005
 Широкополосное подключение к интернету
 Широкополосный доступ

Ссылки 
 Широкополосный доступ в Интернет: история вопроса и проблемы

Broadband